Hermann von Tresckow ist der Name folgender Personen:

* Hermann von Tresckow (General, 1818) (1818–1900), deutscher General der Infanterie
 Hermann von Tresckow (General, 1849) (1849–1933), deutscher General der Kavallerie